Борис Ильин:
 Ильин, Борис Владимирович (1888—1964) — советский физик, профессор МГУ.
 Ильин, Борис Сергеевич (1889—1958) — советский зоолог и ихтиолог, профессор, который описал много видов рыб и морских беспозвоночных.
 Ильин, Борис Фёдорович (1901—1979) — русский советский актёр, народный артист СССР.